Armez est un patronyme breton porté notamment par :

 Charles Louis Marie Armez ( - ), homme politique français, député sous la Monarchie de Juillet ;
 Louis Armez ( - ), homme politique français, député sous la Troisième République ;
 Nicolas Armez ( - ), homme politique français, député des Côtes-du-Nord pendant les Cent-Jours.

Patronyme breton